The Old Shit — десятый компиляционный альбом группы Insane Clown Posse, выпущенный в 2010 году. Сборник содержит песни из первых пяти альбомов коллектива (Carnival of Carnage, Ringmaster, Riddle Box, The Great Milenko и The Amazing Jeckel Brothers), ф также песни из мини-альбомов и редкий материал.

Список композиций

Примечания 

Сборники Insane Clown Posse
Сборники 2010 года
Альбомы Psychopathic Records
Хип-хоп-сборники